Котловина:

 Котловина — отрицательная форма рельефа, понижение в пределах суши, дна океанов или морей.
 Котловина — село в Ренийском районе Одесской области Украины.

См. также